Sørloth ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sørloth (* 1995), norwegischer Fußballspieler
 Gøran Sørloth (* 1962), norwegischer Fußballspieler